Zubrod ist der Nachname von:
Friedrich Sebastian Zubrod (1913–1956), deutscher Komponist und Musiker
Gordon Zubrod (1914–1999), US-amerikanischer Onkologe